Weranda – część budynku
 Weranda – miesięcznik wnętrzarski

Zobacz też:
 Weranda Country – dwumiesięcznik